Тарбозавр (, від  — «жах» і  — «ящір») — рід гігантських (до 14 метрів завдовжки) хижих ящеротазових динозаврів з родини тиранозаврових, які жили під час крейдового періоду. Жив у Азії (рештки знайдені в Монголії та Китаї) наприкінці крейдового періоду, 83,6-66,0 млн років тому на території нинішніх Монголії та Китаю. Його довжина становила близько 11 метрів, вага складала 6 тонн.

Виявлені у 1946 році викопні рештки декількох десятків особин тарбозавра, включаючи цілі черепи і скелети, дозволяють відтворити його зовнішній вигляд і зробити висновки про спосіб життя, а також простежити його еволюцію. У 1955 році, коли назва Tarbosaurus була вперше використана Малєєвим, дослідники дали виявленим викопним залишкам кілька видових назв. Однак до початку XXI століття в науковому співтоваристві не викликає сумнівів існування лише одного з цих видів, Tarbosaurus bataar (рідше, через значну подібність з північноамериканськими тиранозаврами, його класифікують як Tyrannosaurus bataar). Близьким родичем тарбозавра також є виявлений в Монголії аліорам.

Тарбозавр був великим двоногим хижаком з масою тіла, яку можна порівняти з масою тиранозавра, і непропорційно маленькими двопалими передніми кінцівками. У пащі тарбозавра розташовувалися близько шести десятків зубів довжиною щонайменше 85 мм. Хоча ряд дослідників вважає тарбозавра падальником, однак більш поширеною є точка зору, згідно з якою він був активним хижаком на вершині харчового ланцюга в екосистемі своєї епохи і регіону і полював на великих травоїдних динозаврів у вологих річкових заплавах.

Опис 

Тарбозавра відносять до родини тиранозаврид підряду тероподів, до підродини тиранозаврин. З останнім твердженням згідна лише частина систематиків, наприклад, Люй з колегами в роботі 2014 року включили рід безпосередньо в сімейство тираннозаврид.

За своїм зовнішнім виглядом тарбозавр ближче до тиранозавра, ніж до альбертозавра і горгозавра. Він відрізняється більш масивною статурою, пропорційно більшим черепом і пропорційно довшими клубовими кістками, на відмінну від представників другої еволюційної гілки родини, яка включає альбертозавра і горгозавра. В той же час у цієї другої гілки великогомілкова кістка пропорційно більша відносно тіла. Частина дослідників розглядають T. bataar як вид тиранозаврів; ця точка зору висловлювалася як незабаром після відкриття, так і в більш нових дослідженнях. Зокрема, Кен Карпентер заперечує навіть усталену точку зору, згідно з якою тарбозаври були дрібніше, ніж тиранозаври, а всі відмінності в будові черепа між тарбозавром і тиранозавром, на його думку, укладаються в рамках варіацій в будові черепа різних особин всередині виду Tyrannosaurus rex. Інші автори виділяють тарбозаврів в окремий вид, хоча як і раніше визнають їх близьку спорідненість з тиранозаврами.

З дослідження 2003 року випливає, що найбільш близьким до тарбозавра є аліорам, які мають схожі особливості черепа, які відсутні у інших видів тиранозаврин. Якщо ця точка зору знайде підтвердження, це буде свідчити про те, що еволюція тиранозаврин в Америці і Азії йшла різними шляхами і що тарбозавра не можна ототожнювати з тиранозаврами. При цьому єдиний відомий представник аліорамов (через ряд характеристик молода особина) очевидно не є молодим тарбозавром, оскільки він володіє великою кількістю зубів (від 76 до 78) і специфічним ланцюжком кістяних горбків уздовж верхньої частини морди. У той же час в дослідженні 2013 року найбільш близьким родичем тарбозавра був названий ще один азійський тиранозаврид — Zhuchengtyrannus, а тиранозавр був представлений як наступний за близькістю морфологічних характеристик.

Місце тарбозавра в кладистиці щодо тиранозавра в XXI столітті перетинається з теоріями про процес поширення тиранозаврид з Північній Америці до Азії. Зокрема, в статті 2013 року, в якій розглядається древній материк Ларамідія як місце виникнення тиранозаврид, передбачається, що різні вони поширилися на території Азії однією хвилею — в період падіння рівня Світового океану в кінці кампанского ярусу. Подальша еволюція тиранозаврид проходила паралельно в Америці і Азії, і таким чином американський тиранозавр еволюційно досить далекий від більш близьких один до одного азійських таксонів Tarbosaurus і Zhuchengtyrannus. Навпаки, дослідження 2016 року, в числі авторів якого прихильники теорії про більшу близькість тиранозавра і тарбозавра, передбачає, що саме Tyrannosaurus rex є нащадком сформованих в Азії гігантських тиранозаврид, які проникли в Америку ближче до кінця крейдового періоду, і саме тому це єдиний гігантський вид тиранозаврид, відкритий в Північній Америці, де крім нього знаходять лише тиранозаврид середніх розмірів.

Примітки 

Тиранозаврові
Динозаври Азії
Динозаври крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 1955